No va más puede referirse a:

No va más, sexto disco de la banda española de heavy/rock español Barón Rojo.
No va más, película francesa dirigida por Claude Chabrol y estrenada en el año 1997.
No va más, título alternativo de la película argentina La mayoría silenciada, dirigida por Jorge Zuhair Jury en 1986.